Гленко:

Топонимы

Шотландия 
 Гленко — живописная долина на юго-западе Хайленда в Шотландии.
 Гленко — деревня в одноимённой долине.
  — гора на краю долины.

США 
  — город в Алабаме.
  — городок в Висконсине.
  — деревня в Иллинойсе.
  — городок в Кентукки.
  — статистически обособленная местность в Луизиане.
 Гленко — город в Миннесоте.
 Гленко — тауншип в Миннесоте.
  — городок в Оклахоме.
 Гленко — статистически обособленная местность во Флориде.
  — невключённая территория в штате Миссури.

Австралия 
  — деревня в Новом Южном Уэльсе.
  — городок в Южной Австралии.

Другие страны 
  — шахтёрский городок в ЮАР.

См. также 
 Гленколемкилл — деревня в Ирландии.
 Глен-Коув — город в США, который должен был называться Гленко.
  — лошадь (1831—1857), призёр скачек.